Тімуш Андрій Іванович (1921—2018) — молдавський і радянський вчений-соціолог, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії наук Молдавської РСР.
 Іон Тімуш (1890—1969) — румунський адвокат, письменник, перекладач і режисер.

 Тімуш — село у повіті Ботошань в Румунії. Входить до складу комуни Авремень.